Mussio ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Mussio (* 1968), italienische Shorttrackerin
 John Anthony King Mussio (1902–1978), US-amerikanischer Geistlicher